Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Luis Horna che hanno battuto in finale František Čermák e Petr Luxa 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 František Čermák /  Petr Luxa (finale)
 Andrew Florent /  David Macpherson (primo turno)

 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Ben Ellwood /  Nathan Healey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2002